Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Габріела Сабатіні.

Сабатіні потім виграла титул, перемігши у фіналі Штеффі Граф з рахунком 3–6, 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (фінал)
  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Габріела Сабатіні (переможниця)
  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
  Лорі Макніл (2-ге коло)
  Аранча Санчес (півфінал)
  Лариса Савченко (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (2-ге коло)
  Беттіна Фулько (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Террі Фелпс (2-ге коло)
  Ізабель Куето (2-ге коло)
  Лейла Месхі (3-тє коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details

1989
Тур WTA 1989